

Prénom 
 
 Lyndon Baines Johnson, (1908 - 1973), est le trente-sixième président des États-Unis d'Amérique.
 Lyndon LaRouche, (1922 - 2019), est un essayiste et polémiste américain.

Patronyme

 Barré Lyndon est un scénariste britannique né le  à Londres, en Angleterre, décédé le .
 John Lyndon Jaffray (1950-), est un joueur de rugby à XV néozélandais.
 Redmond Barry-Lyndon est un personnage fictif créé par William Makepeace Thackeray, qui relate son histoire dans son roman intitulé Mémoires de Barry Lyndon.
 Roger C. Lyndon est un mathématicien américain, spécialiste de la théorie combinatoire des groupes, né le  à Calais (Maine), et mort le  à Ann Arbor (Michigan).

Toponyme

Lyndon est un village et une paroisse civile du comté du Rutland.

Lyndon, un village du comté de Whiteside, dans l'Illinois ;
 Lyndon est une ville du Kansas ;
 Lyndon, ville située au Kentucky ;
 Lyndon est une ville de l’État de New York ;
 Lyndon, une ville dans l’État du Vermont ;

Film 

 Barry Lyndon est un film britannique réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1975, d'après le roman de William Makepeace Thackeray.
Prénom anglais
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis